Дяволското гърло може да се отнася за:

 Дяволското гърло – пещера в Родопите;
 Дяволското гърло – водопад в пещерата в Родопите;
 Дяволското гърло – телевизионен сериал
 Дяволското гърло – скала на водопадите Игуасу, Аржентина
 Дяволското гърло – подводна пещера на край остров Косумел, Мексико
 Дяволското гърло – вулканичен кратер на остров Килауеа, Хавайски острови